О́тто Вальцхо́фер (; 21 июня 1926 — 22 сентября 2000, Вена) — австрийский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Отто Вальцхофер начал свою карьеру в клубе второго дивизиона «Колумбия XXI», откуда в сезоне 1946/47 перешёл во «Флоридсдорф», выступавшем в чемпионате Австрии. Сезон 1949/50 нападающий завершил с 18 голами, став одним из лучших бомбардиров чемпионата, после чего на него обратили внимание сильные клубы. Летом 1950 года Вальцхофер перешёл в венский «Фёрст». За «» он выступал на протяжении восьми лет, являясь одним из самых ценных игроков атаки. В составе «Фёрста» Вальцхофер выиграл единственный трофей в своей карьере, став в сезоне 1954/55 чемпионом Австрии.

Зимой 1959 года Вальцхофер перешёл в провинциальный клуб ЛАСК, а через год — в столичный «Ваккер». В сезоне 1960/61 «Ваккер» вылетел из чемпионата Австрии во второй дивизион, но уже в следующем сезоне вернулся обратно. Через год Вальцхофер завершил игровую карьеру, имея на счету 185 голов в высшем дивизионе Австрии.

Карьера в сборной 
После успешного сезона 1949/50 Вальцхофер получил вызов в национальную сборную, которую в то время возглавлял Вальтер Науш. Нападающий дебютировал 19 марта 1950 года в матче против сборной Швейцарии. В дальнейшем он регулярно привлекался к играм за сборную. При его участии Австрия смогла квалифицироваться на чемпионаты мира 1954 и 1958. Однако Вальцхофер так и не получил вызова на финальные игры, хотя участвовал в решающих матчах квалификации против Португалии (9:1) и Нидерландов (3:2).

Матчи за сборную

Тренерская карьера 
После завершения игровой карьеры Вальцхофер тренировал клубы «Штоккерау», «Фёрст» и «Флоридсдорф». Его наилучшим достижением стала победа с «Фёрст» в Националлиге 1975/76. В дальнейшем работал банковским служащим.

Скончался 22 сентября 2000 года, похоронен на кладбище Хайлигенштадт в Вене.

Достижения

В качестве игрока 
«Фёрст» (Вена)
 Чемпион Австрии: 1954/55

«Ваккер» (Вена)
 Чемпион Регионаллиги «Ост»: 1961/62

В качестве тренера 
«Фёрст» (Вена)
 Чемпион Националлиги: 1975/76

Статистика выступлений

Семья 
Отто Вальцхофер являлся племянником другого известного футболиста — Ханса Вальцхофера, участника чемпионата мира 1934 года.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Ваккер» Вена
Игроки ФК «Фёрст»
Игроки ФК ЛАСК
Игроки ФК «Флоридсдорф»
Футбольные тренеры Австрии
Тренеры ФК «Штоккерау»
Тренеры ФК «Фёрст»
Тренеры ФК «Флоридсдорф»